Miljevci est un toponyme qui peut désigner :
Miljevci, un village de Bosnie-Herzégovine situé dans la municipalité de Sanski Most, dans le canton d'Una-Sana et dans la Fédération de Bosnie-et-Herzégovine ;
Miljevci, un village de Croatie situé dans la municipalité de Nova Bukovica, comitat de Virovitica-Podravina ;
Miljevci, un village du Monténégro situé dans la municipalité de Bar.